Rittau ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Rittau (1893–1971), deutscher Kameramann und Regisseur
 Stephan Rittau (1891–1942), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Wilfried Rittau (1932–2022), deutscher Kirchenmusiker